Telmen kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Telmen Nuur, sjö, Dzavchan, 
 Telmen (distrikt i Mongoliet), Dzavchan, 

Robotskapade Mongolietförgreningar